Regno di Norvegia – ovvero la Norvegia
 Regno di Norvegia (1814) – regno che esistette per un anno nel territorio della Norvegia
 Regno di Norvegia (872-1397) – regno di epoca medievale